Ching
 I Ching ovvero il Libro dei Mutamenti
 Brian Ching
 Tao Te Ching
 Ka-Ching!
 Chiang Ching-kuo
 AIDC F-CK-1 Ching-kuo
 Cratere Ching-Te
 Ching-a-Ling
 Li Ching-yun
 Ching Shih
 3797 Ching-Sung Yu
 Fei Yu Ching

Pagine correlate 

Qing